Csehország
 Kobylnice, település a Brno-vidéki járásban
 Kobylnice, település a Kutná Hora-i járásban
 Kobylnice, település a Mladá Boleslav-i járásban
 Szlovákia
 Kabalás (szlovákul: Kobylnice), település az Eperjesi kerület Felsővízközi járásában